Castanheira signifie châtaignier en portugais.

Brésil

Castanheira, municipalité située dans l'État du Mato Grosso
Castanheira, quartier de la ville de Belém, capitale de l'État du Pará.

 Castanheiras, municipalité située dans l'État du Rondônia.

Portugal

Castanheira, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda et la région Centre
Castanheira, paroisse civile de la municipalité de Mogadouro, située dans le district de Bragance et la région Nord
Castanheira, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord
Castanheira, paroisse civile de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda et la région Centre
Castanheira de Pera, ville et municipalité située dans le district de Leiria et la région Centre
Castanheira de Pera, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus
Castanheira, localité de la paroisse civile de Cós, municipalité d'Alcobaça située dans le district de Leiria et la région Centre
Castanheira do Ribatejo, paroisse civile de la municipalité de Vila Franca de Xira, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne
Castanheira do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro et la région Centre

Autres localitées de la paroisse de Cós (Portugal)

Póvoa de Cós, Cós, Casal de Areia, Casalinho, Varatojo, Alto Varatojo, Alqueidão, Pomarinho, Casal Resoneiro, Porto Linhares, Vale do Amieiro.

Homonymie de toponyme